Theodemir ist der Name folgender Personen:
 Theodemir († ca. 474), König der Greutungen und Vater Theoderichs des Großen; siehe: Thiudimir
 Theodemir (Sueben) († ca. 570), König der Sueben im spanischen Galicien
 Theodemir († 743), Herzog der Westgoten in Orihuela und Murcia (spanische Levante); siehe: Teodomiro